Не следует путать с 287-м отдельным танковым батальоном 8-й стрелковой бригады

287-й отдельный танковый батальон, он же до 30 декабря 1941 года отдельный танковый батальон 8-й армии, Приморской оперативной группы  — воинская часть Вооружённых сил СССР в Великой Отечественной войне.

История 

Батальон сформирован в Ораниенбауме путём переформирования 2-го танкового полка 2-го формирования 1-й танковой дивизии 24 октября 1941 года. Очевидно, что в состав батальона были влиты остававшаяся материальная часть и личный состав танковых подразделений 8-й армии, поскольку на 1 октября 1941 года в составе 8-й армии наряду с 2-м танковым полком имеется отдельный бронетанковый батальон.

В составе действующей армии с 24 октября 1941 года по 30 декабря 1941 года как отдельный танковый батальон без номера, и с 30 декабря 1941 по 11 июля 1943 года как 287-й отдельный танковый батальон.

В течение всего боевого пути вёл боевые действия на Ораниенбаумском плацдарме, являясь в течение практически двух лет единственным танковым формированием на плацдарме.

11 июля 1943 года обращён на формирование 204-го отдельного танкового полка

Подчинение

Командиры

Ссылки 
 Справочники и форум на Солдат.ру 
 Перечень № 29 бронетанковых частей и подразделений (отдельных батальонов, дивизионов, рот и бронепоездов) со сроками их вхождения в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 

Танковые батальоны СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1941 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1943 году